Registratura může být :

kancelářská registrační skříň s přihrádkami
soubor spisů v administrativě určený k vyřízení nějakou osobou či institucí
oddělení nějaké instituce, které ukládá a eviduje spisy – neboli spisovna